Denumirea de Breagovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Breagovo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Breagovo, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv.